Jorge Rafael Massó Mustelier, joueur de football international cubain
 José Gómez Mustelier, un boxeur cubain
Patronyme cubain